Jaime Moreno Morales (1974), futbolista bolivià que formà part de l'equip bolivià a la Copa del Món de 1994 
 Jaime Moreno Verdejo (1958), jurista espanyol